Mora  se poate referi la:
 Mora, al cincilea împărat roman al dinastiei Iulio-Claudiene
 Mora, New Mexico, Mora este o localitate, o municipalitate și sediul comitatului omonim, Mora, din statul New Mexico, Statele Unite ale Americii.
 Comitatul Mora, este un comitat din statul New Mexico, Statele Unite ale Americii

 Ákos-Daniel Mora, un politician român
 Anghel Mora, regizor de film, scenarist, actor, poet, directorul agenției de publicitate Lettera și cântăreț folk român
 José Alcides Moreno Mora, un fotbalist columbian
 Manuel Argüello Mora, un scriitor costarican